Les Schtroumpfs de papier est le neuvième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs de Peyo publié par Le Lombard en 1995.

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : La Noël des Schtroumpfs et Le Tournoi.

Synopsis

Les Schtroumpfs de papier 
Cataschtroumpf ! Le Bébé Schtroumpf a brisé sa poupée et aucun Schtroumpf n'a le temps de donner un coup de main à la Schtroumpfette pour réparer le jouet ! Celle-ci décide de demander du papier au Grand Schtroumpf pour y découper des petits personnages mais, distrait, il ne s'aperçoit pas qu'il lui donne son parchemin sur lequel il a renversé sa toute dernière expérience...

La Noël des Schtroumpfs 
C'est Noël au pays des Schtroumpfs ! Le sapin est dressé et tous attendent impatiemment le Père Noël mis à part le Schtroumpf peureux qui en a peur ! L'ambiance est toute autre dans la masure de Gargamel où le sorcier s'apprête à manger tout seul un œuf à la coque... Le Père Noël lui promet néanmoins des cadeaux s'il est gentil la nuit de Noël et accepte d'aller déposer les cadeaux des Schtroumpfs à l'orée de la forêt...

Le Tournoi 
Alors qu'ils se promènent en forêt, le Schtroumpf bêta, le Schtroumpf coquet, le Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et deux autres petits Schtroumpfs tombent dans un piège de Gargamel ! C'est là qu'intervient le chevalier Ysengrin pour les tirer d'affaire ! Après avoir bastonné Gargamel, il explique qu'il se rend à un tournoi organisé par le roi qui promet la main de sa fille au vainqueur ! Les Schtroumpfs décident de l'accompagner mais Gargamel, qui a tout entendu, se met lui aussi à rêver d'un riche mariage...

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1995